Анна Трусова:
* Трусова, Анна Анатольевна (род. 1985) — российская спортсменка, чемпионка Европы по вольной борьбе.
 Трусова, Анна Константиновна (род. 1989) — российская футболистка.